Een verkeersweg:
A55 (Frankrijk)
A55 (Groot-Brittannië)
A55 (Italië)
A55 (Noord-Ierland)
A-55 (Spanje)